Голодец — еврейская фамилия. Известные носители:

 Голодец, Абрам Львович — русский и советский агроном, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.
 Голодец, Адамас Соломонович (1933—2006) — советский футболист; советский и российский тренер.
 Голодец, Валентин Яковлевич (род. 1937) — советский и украинский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Голодец, Григорий Израилeвич — украинский советский химик-органик, доктор химических наук, профессор.
 Голодец, Ольга Юрьевна (род. 1962) — российский политик и экономист, вице-премьер по социальным вопросам.
 Голодец, Рахиль Григорьевна (1916—2003) — советский и российский психиатр, доктор медицинских наук, профессор.